John Bowie ist der Name folgender Personen:

* John Bowie (Footballspieler) (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 John Ross Bowie (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler